Niemcy:
 Bodman – dzielnica gminy Bodman-Ludwigshafen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Osoby:
 Emanuel von Bodman – niemiecki pisarz
 Samuel Bodman – amerykański polityk, podsekretarz do spraw energii

Inne:
 Bodman – ród
 Bodman – zamek

Zobacz też:
 Bodman-Ludwigshafen